Парламентские выборы в Норвегии проходили 9 и 10 сентября 1973 года. Рабочая партия осталась крупнейшей парламентской партией, получив 62 из 150 мест.

Число представителей в Стортинге было увеличено на 5, до 155 для предотвращения получения равного количества мест двух коалиций. Из новых мандатов два были добавлены в округе Осло и три в Акерсхусе.

Правительство Ларса Корвальда ушло в отставку после выборов, и его сменило второе правительство Трюгве Браттели. Таким образом, Браттели, который ушёл в отставку после референдума 1972 года, вернулся в правительственные учреждения всего через год оппозиции.

Результаты 

 Объединённый партийный список ПЦ и ЛП получил 7 мест, 6 из которых выиграли центристы и одно — либералы.

 Объединённый партийный список ПЦ, ЛП и ХНС получил 3 места, 2 из которых выиграли центристы и одно — христианские демократы.

 Объединённый партийный список КП и ХНС не получил ни одного места.

 Как объединённый партийный список СНП и КПН.

Примечания 

Выборы в Норвегии
Норвегия
1973 год в Норвегии
Сентябрь 1973 года